La saison 2015 du championnat de France F4 se déroule du 18 avril au 25 octobre au sein du format GT Tour 2015 pour la majorité des épreuves. Pour la cinquième saison consécutive, les automobiles appartiennent à la catégorie Formule Renault, de . Elle est remportée par le Français Valentin Moineault, vainqueur de huit des vingt-et-une courses de la saison.

Repères de débuts de saison

Calendrier 

Un calendrier comprenant sept dates est publié le . Trois sites de la saison précédente ne sont pas reconduits : le Val de Vienne, circuit Paul Armagnac de Nogaro et Jerez. Trois nouveaux sites apparaissent : le circuit de Lédenon, le Hungaroring en Autriche et le circuit de Navarre.

Engagés

Résultats

Classement saison 2015

Attribution des points

Classement pilotes
La troisième course a été arrêtée après que moins de la moitié de la distance eut été parcourue en raison de chutes de pluies torrentielles. Les pilotes se voient alors attribuer la moitié des points

Championnat de France F4

Championnat international F4

Championnat de France F4 junior

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

F4
Sport automobile en 2015